Il doppio  dell'AON Open Challenger 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Daniele Bracciali e Alessandro Motti erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato insieme.

Bracciali ha fatto coppia con James Cerretani, mentre Motti con Walter Trusendi. Entrambe le coppie hanno perso contro Andre Begemann e Martin Emmrich, la prima nei quarti di finale e la seconda in semifinale.

Andre Begemann e Martin Emmrich hanno battuto in finale Brian Battistone e Andreas Siljeström 1–6, 7–6(3), [10–7].

Teste di serie 

 Daniele Bracciali /  James Cerretani Semifinali)
 Brian Battistone /  Andreas Siljeström (finale)

 Frank Moser /  David Škoch (quarti di finale) 
 Andre Begemann /  Martin Emmrich (campioni)

Tabellone

Note 

AON Open Challenger 2010